BRW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto WBAS - Wiley Post-Will Rogers Memorial, Barrow (Alaska), Stati Uniti
 brw – codice ISO 639-3 della lingua bellari